Генера́лов — русская фамилия.

Известные носители 
 Генералов, Алексей Петрович (1917—1944) — миномётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
  (1923—2007) — белорусский советский артист оперы, народный артист БССР (1963).
 Генералов, Андрей Иванович (род. 1964) — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва.
 Генералов, Василий Денисович (1867—1887) — русский революционер, народоволец.
 Генералов, Владимир Андреевич — генерал-майор
 Генералов, Вячеслав Владимирович (род. 1946) — советский деятель КГБ, генерал-майор.
 
 Генералов, Егор Дмитриевич (род. 1993) — российский футбольный вратарь.
 Генералов, Иван Петрович (1906—1967) — советский военный деятель, полковник.
 Генералов, Леонид Евстафьевич (1937—1991) — советский военный деятель, генерал-полковник.
 
 
 Генералов, Фёдор Степанович (1899—1962) — председатель колхоза, дважды Герой Социалистического Труда.
 Генералов, Яков Фёдорович (1916—1997) — полный кавалер ордена Славы.

Топоним 
 Генералово — село в Болгарии.

Ссылки 
Яндекс. Пресс-портреты 43-х Генераловых